Ям:
 Ям — почтовая станция в России в XIII—XVIII веках.
 Ям — руинированная крепость и памятник археологии на северо-западе России, в городе Кингисепп Ленинградской области.
 Ям — мазь, применяемая при кожно-паразитарных заболеваниях, в основном в ветеринарии.
 Ям — посёлок городского типа в Узбекистане.
 Ям — сын Аполлона.
 Ям — один из важнейших богов Ханаана и Угарита.
 Ям — прорицатель, сын Аполлона и Эвадны, получивший от отца дар предвещания, родоначальник фамилии прорицателей — Ямидов.
 Ям (任) — южнокитайская (кантонская) фамилия, соответствующая северокитайской фамилии Жэнь.

Населённые пункты в России 
 Ям — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Ям — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ям — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Ям — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Ям — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Ям — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Ям — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Ям — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ям — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Ям — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Ям — село в Переславском районе Ярославской области.
 Ям — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Примечания

См. также 
 Гаврилов-Ям — город в Ярославской области.
 Чудовский Ям, Ям-Чудово — прежнее название современного города Чудово (Новгородская область).
 Ямм — село в Гдовском районе Псковской области.
 Яма
 Ямы
 Ямбург
 Ямполь
 Ям-Алинь
 Ям-Елга
 Ям-Запольский мир
 Ям-Ижора
 Ям-Тёсовское сельское поселение
 Ям-Тин-Яха